Galenki () est un village de Russie situé dans le  du kraï du Primorié. D'après les recensements russes, au cours des années 2000, sa population est passée de   à  .

Histoire 

Le village a été fondé en 1880. On y retrouve dans les environs des installations militaires ainsi que le .

Notes et références 

Village en Russie
Fondation en 1880